Bobby Militello
 Sérafino Militello